Vierzighuben ist ein deutscher Ortsname:

in Polen:
 Vierzighuben, Dorf im Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Włóczyska in der Gmina Młynary im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Alt Vierzighuben, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Stare Włóki in der Gmina Barczewo im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Neu Vierzighuben, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreu0ßen, seit 1945: Nowe Włóki in der Gmina Dywity im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland:
 Vierzighuben, Dorf im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Tambowskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad

in Tschechien:
 Lány, Ortsteil von Svitavy (Zwittau) im Okres Svitavy, Region Pardubice (Karlshof, Kreis Märkisch Trübau/Sudetenland)